Frades ist der Name von
 Frades (Portugal), Ort und ehemalige Gemeinde im Concelho de Póvoa de Lanhoso, Portugal
 Frades (A Coruña), Gemeinde in der Provinz A Coruña, Spanien

Frades ist der Familienname folgender Personen:
 Gurutze Frades (* 1981), spanische Triathletin